Stati Uniti d'America
 Groveland – CDP della contea di Tuolumne, California
 Groveland – città della contea di Lake, Florida
 Groveland – CDP della contea di Bingham, Idaho
 Groveland – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Groveland – township della contea di Oakland, Michigan
 Groveland – città della contea di Livingston, New York